nome greco dell'antica città di Persepoli
Persepolis – fumetto di Marjane Satrapi
Persepolis – film d'animazione tratto dall'omonimo fumetto
Persepolis F.C. – squadra di calcio iraniana